Amadio Baldanzi – presbitero e medico italiano
 Ferdinando Baldanzi – arcivescovo cattolico italiano
 Simona Baldanzi – scrittrice italiana
 Tommaso Baldanzi – calciatore italiano